Carámbula puede hacer referencia a:

 Berugo Carámbula (1945), actor y conductor de televisión uruguayo.
 María Carámbula (1968) actriz uruguaya.
 Marcos Carámbula (1947), médico y político uruguayo.